Artjom Timofejew ist der Name folgender Personen:

* Artjom Timofejew (Radsportler) (* 1986), russischer Straßenradrennfahrer
 Artjom Andrejewitsch Timofejew (* 1994), russischer Fußballspieler
 Artjom Walerjewitsch Timofejew (* 1985), russischer Schachgroßmeister